Andrej Nartov kan avse:

Andrej Konstantinovitj Nartov (1683-1756), rysk författare och medhjälpare till tsar Peter den store.
Andrej Andrejevitj Nartov (1736-1813), rysk mineralog och författare, den förstnämndes son.